Си́рил Те́нисон Уайт (, 17 августа 1890 — 16 августа 1950) — австралийский ботаник.

Биография 
Сирил Тенисон Уайт родился в Брисбене 17 августа 1890 года. Он был сыном Генри Уайта, меркантильного маклера, и его жены Луизы, урождённой Бейли.

Сирил Тенисон получил образование в South Brisbane State School перед тем, как его назначили в 1905 году учеником-ассистентом колониального ботаника Квинсленда. 

В 1918—1950 годах Уайт был правительственным ботаником Квинсленда. 

В 1922 году он опубликовал свою книгу «An Elementary Textbook of Australian Forest Botany», а в 1938 году — «Principles of botany for Queensland farmers». Уайт внёс значительный вклад в ботанику, описав множество видов растений.

Сирил Тенисон Уайт умер от болезни сердца в своем доме в Кенгуру-Пойнт, Брисбен, 16 августа 1950 года и был кремирован..

Научная деятельность 
Сирил Тенисон Уайт специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Публикации 
 An Elementary Textbook of Australian Forest Botany (1922).
 Principles of botany for Queensland farmers (1938).

Примечания

Ссылки 
 Australian Dictionary of Biography: Cyril Tenison White (1890—1950)
 Encyclopedia of Australian Science: Cyril Tenison White (1890—1950)
 Virtual International Authority File: C. T. (Cyril Tenison) White, 1890—1950

Президенты Королевского общества Квинсленда